Пекарские () — дворянские роды.

Один из них, герба Роля восходят к середине XVI в. Одна ветвь этого рода Пекарских в середине XVII в. переселилась из Полоцка в Уфу. Семён Пекарский († в 1698 г.) был ротмистром поселенной в Уфе полоцкой шляхты (1677) и воеводой в Бирске. Из этой ветви происходил Иван Иосифович Пекарский. Этот род внесён во II часть родословных книг Минской, Оренбургской и Уфимской губерний.

Другой род Пекарских, герба Топор, восходит к концу XVII в. и внесен в VI и I части родословной книги Ковенской и Минской губерний.

Также есть польские роды Пекарских гербов Дембно, Лещиц, Несобя, Орля и Пулкозиц.

Определением Правительствующего Сената от 12 сентября 1877 года действительный статский советник Михаил Иванович Пекарский, по личным своим заслугам признан в потомственном дворянстве, с правом на внесение в третью часть дворянской родословной книги, вместе с сыновьями: Михаилом, Фадеем и Иосифом-Иваном (Герб. XIII, 177).

Примечания

Литература 
 
 
 Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената о гербе Пекарского от 15.03.1879 РГИА, ф.1343, оп.49, д.1305 

Шляхетские роды герба Роля
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев
Шляхетские роды герба Несобя
Шляхетские роды герба Лещиц
Шляхетские роды герба Орля
Шляхетские роды герба Пулкозиц
Шляхетские роды герба Дембно